Skunk har flere betydninger:
Skunk (rum) – et hulrum bag en væg i et loftsrum
Skunk (hamp) – en forædlet, stærkere variant af hamp, der dyrkes indendørs. 
Skunk (pattedyr) – engelsk navn for det amerikanske stinkdyr.
Skunk (pels) – pels af det (nord) amerikanske stinkdyr.